Galit Chait, née le  à Kfar Saba, est une patineuse artistique israélienne. Elle concourt en danse sur glace avec Sergei Sakhnovski. Ils ont participé trois fois aux Jeux olympiques.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires:
 Maxim Sevostianov (3 saisons pour les États-Unis : 1992-1995)
 Sergei Sakhnovski (11 saisons pour Israël : 1995-2006)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique israélienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en janvier 1975
Naissance à Kfar Saba